

Sigle 
 RBK-250 – tipo di bomba portata dall'aereo russo Sukhoi Su-39

Mineralogia 
 Rbk – abbreviazione di riebeckite

Note